, film japonais de Kōji Shima, sorti en 1955 ;
 Le Cheval et l'Enfant (Gli ultimi angeli), film italien d'Enzo Doria, sorti en 1978 ;
 Le Cheval et l'Enfant (The Phantom Stallion), série de romans américains de Terri Farley, publiés en 2002.